Raccordo autostradale
 Raccordo ferroviario
 Grande Raccordo Anulare – tangenziale autostradale di Roma
 Raccordo  – tecnica cinematografica
 Raccordo per tubi